FK Sūduva är en fotbollsklubb från staden Marijampolė i Litauen som grundades 1968. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen.

Internationella framgångar 
 I UEFA-cupen 2002/03 vann Sūduva över SK Brann från Norge två gånger i den första kvalomgången, totalt 6-4. Den då 21-årige Sūduva-spelaren Tomas Radzinevičius gjorde ett hattrick. Deras nästa motståndare var Celtic FC från Glasgow, Skottland, som visade sig vara för starka. FK Sūduva förlorade med 8-1 i Glasgow, och med 2-0 hemma, vilket gjorde att Celtic vann över Sūduva med 10-1 totalt. Celtic skulle senare komma tvåa i turneringen, efter att ha förlorat mot FC Porto.
 Laget var även med i UEFA-cupen 2006/07, och där gick de vidare från den första kvalomgången efter 2-1 totalt mot Rhyl FC från Wales efter en hemmaseger med 2-1. I den andra omgången visade sig dock Club Brugge KV vara för svåra, och åkte ut efter två förluster: 2-0 hemma, och 5-2 borta, vilket ger totalt 2-7.

Meriter 
 Klubben var litauiska mästare: 2017, 2018, 2019
 Litauiska Cupen : 2006, 2009, 2019
 Litauens supercup: 2009, 2018, 2019, 2022

Placering tidigare säsonger

Trupp 2023 
Uppdaterad: 8 mars 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 
  Vytautas Andriuškevičius (2019)
  Keisuke Honda (2021)

Tränare 
  Donatas Vencevičius, (2010–2011)
  Virginijus Liubšys, (2011–2012)
  Darius Gvildys,	(2012–2014)
  Aleksandr Veselinović, (2014–2016)
  Vladimir Čeburin, (2016–2019)
  Heimo Pfeifenberger, (8 januari 2020 – 14 april 2020)
  Saulius Širmelis, (sedan 23 maj 2020 – till slutet av säsongen) 
  Victor Basadre, (sedan 3 januari 2021)
  Eivinas Černiauskas, (sedan 4 april 2022)
  Miguel Moreira, (sedan 11 april 2022–– 20 oktober 2022)
  Mattiew Silva, 2022 (temporär)
  Dovydas Lastauskas, sedan 2 mars 2023

Se även 
 Hikvision Arena (tidigare ARVI fotbollsarena)
 Hikvision Arena (tidigare ARVI maniežas)

Källor

Externa länkar 
Officiell Hemsida
alyga.lt webbplats
FK Sūduva på Soccerway

Fotbollsklubbar i Litauen
Sportklubbar bildade 1968